Robert Lansing (1928–1994) amerikai színész.
 Robert Lansing (1864–1928) amerikai jogász, politikus, külügyminiszter.